Tokorozawa se poate referi la:

 Municipiul Tokorozawa, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 7038 Tokorozawa, un corp ceresc numit după municipiul Tokorozawa.